Heeg steht für:

 Heeg (Landscheid), Ortsbezeichnung in der Gemeinde Landscheid, Rheinland-Pfalz
 Heeg (Leichlingen), Hofschaft in Leichlingen (Rheinland), Nordrhein-Westfalen
 Heeg (Súdwest-Fryslân), Ort in der Gemeinde Súdwest-Fryslân, Provinz Friesland, Niederlande

Heeg ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Heeg († 2015), deutscher Geistlicher und Medienbeauftragter
 Joseph Heeg (1881–1916), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar
 Susanne Heeg (* 1967), deutsche Geographin
 Uta Seewald-Heeg (* 1962), deutsche Computerlinguistin

Siehe auch:

 Heege